Chiricahua bezeichnet

 einen nordamerikanischen Indianerstamm, siehe Chiricahua
 deren Sprache, siehe Chiricahua (Sprache)
 ein Nationalmonument im US-Bundesstaat Arizona, siehe Chiricahua National Monument